Соревнования по конному спорту на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 19 августа в национальном центре конного спорта. На Играх было разыграно шесть комплектов наград.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Квалификация

Место проведения

Ссылки 
 Конный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (выездка)
 Конный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (троеборье)
 Конный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (конкур)